Испанские спортсмены в 2008 году в Пекине в 21-й раз принимали участие в летних Олимпийских играх.

Знаменосцем команды Испании на открытии Олимпиады в Пекине стал каноист Давид Каль, олимпийский чемпион 2004 года на дистанции 1000 м в одиночке.

До начала пекинских Игр Испания на летних Олимпиадах завоевала 29 золотых, 39 серебряных и 27 бронзовых медалей. Первыми испанскими олимпийскими чемпионами были Хосе де Амесола и Франсиско Вильота, которые победили на турнире по пелоте в Париже в 1900 году. Интересно, что это были единственные Игры, на которых проводились официальные (а не показательные) соревнования по национальной баскской игре, а в турнире участвовали только 2 пары — в единственном и финальном матче испанцы победили французов. Счёт матча неизвестен.

За последующие 80 лет после парижской победы в пелоте вплоть до Олимпиады в Москве Испания завоевала лишь 1 золото — Хосе Альварес де Бооркес, Хулио Гарсия Фернандес де лос Риос и Хосе Наварро Моренес сумели победить в командном турнире по конкуру в 1928 году.

Самой успешной для испанцев стала Олимпиада в Барселоне в 1992 году, где хозяева выиграли 13 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали. Игры в Афинах стали вторыми по количеству завоёванных испанцами наград — 3 золотые, 11 серебряных и 5 бронзовых.

Самым успешным для испанцев является парусный спорт — 10 золотых медалей на Олимпиадах (более трети всех золотых наград). За последние 8 летних Олимпиад (с 1980 года) испанцы не завоевали ни одной золотой медали в парусном спорте лишь в 2000 году в Сиднее, причём на той Олимпиаде испанские яхтсмены остались вообще без наград. В Пекине-2008 золото испанцам принесли Фернандо Эчаварри и Антон Пас в классе Торнадо.

Медали

Золото

Серебро

Бронза

Состав олимпийской сборной Испании

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

Мужчины

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Испании в 2008 году